Hara puede referirse a:

Antropónimos 

 Hara (nombre), nombre.
 Hara (apellido), apellido.

Topónimo

 Hara (Asiria), lugar de Asiria citado en la Biblia (I Crónicas, 5:26).
 Hara (Etiopía), lugar de Etiopía.
 Hara (Nagano), ciudad de Japón.
 Isla Hara, isla de Estonia.
 Bahía Hara, bahía situada en Estonia.
 Bosque Hara, en Irán.
 Universidad de Hara, en Afganistán.
 Hara, nombre alternativo de la ciudad afgana de Herat.

Zoónimo

 Hara (género), género de peces del sureste asiático.

Abreviación botánica

 Hara es la abreviación botánica de Kanesuke Hara.

Otros 

 Hara, nombre alternativo de la Judería, en Túnez.
 Hara, nombre alternativo del dios hindú Shiva.
 Hara, nombre alternativo del diós hindú Shakti